Austrálie může být:

Geografie 
 Austrálie – stát na jižní polokouli
 Austrálie (kontinent) – kontinent na jižní polokouli

Film 
 Austrálie (film, 1989) – režie Jean-Jacques Andrien
 Austrálie (film, 2008) – režie Baz Luhrmann

Externí odkazy